

Patronyme
 Pierre Lacotte, (1932- ), est un danseur et chorégraphe français.
 Daniel Lacotte, (1951- ), est un français écrivain.
 Laurent Lacotte, est un acteur français.
 Bonet dit Lacotte, (1896-1944), résistant français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme